Il singolare del torneo di tennis BMC Invitation 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Kerry Melville 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (primo turno)
 Margaret Court (Campionessa)
 Nancy Gunter (quarti di finale)

 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMC Invitation 1973